Con el nombre de Luis I se conoce a:

Luis I el Piadoso, Emperador romano de Occidente (778–840);
Luis I de España, rey de España (1707–1724);
Luis I de Portugal, rey de Portugal (1838–1889);
Luis I de Navarra, rey de Francia y Navarra (1289–1316);
Luis I de Hungría y Polonia, rey de Hungría y Polonia (1326–1382);
Luis I de Bohemia, rey de Bohemia y de Hungría (c. 1506–1526);
Luis Bonaparte, rey de Países Bajos (1779–1844);
Luis de Sicilia, rey de Sicilia (1337–1355);
Luis I de Anjou, duque de Anjou y Maine, rey titular de Nápoles y Jerusalén y conde de Provenza (1339–1384);
Luis I de Baviera, rey de Baviera (1786–1868);
Luis I de Mónaco, príncipe de Mónaco (1662–1701);
Luis I de Baviera, duque de Baviera (1173–1231);
Luis I de Borbón, duque de Borbón (1279–1342);
Luis I de Orleans, duque de Orleans y Turena (1372–1407);
Luis I de Borbón-Condé, duque de Enghien (1530–1569);
Luis I de Flandes, conde de Flandes (1304–1346);
Luis I de Blois, conde de Blois (1172–1205);
Luis I de Montpensier, conde de Montpensier (1405–1486);
Luis I de Turingia, margrave de Turingia (¿?–1140);
Luis I de Hesse, landgrave de Hesse (1753–1830);
Luis I de Wurtemberg, conde de Wurtemberg (siglo XII);
Luis I de Baden, margrave de Baden entre 1677 y 1707;
Luis I de Baden, gran duque de Baden (1763–1830).